Bătălia de la Azaz se poate referi la una dintre următoarele bătălii:
Bătălia de la Azaz (1030), s-a disputat între Bizantini și Mirdasizii din Alep.
Bătălia de la Azaz (1125), disputată între cruciați și turcii selgiucizi.
Bătălia de la Azaz (2012), în timpul Războiului Civil Sirian.